Der Dicke ist

 Der Dicke, früherer Titel der Fernsehserie Die Kanzlei

der Dicke ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen: 

 Alfons II. (Portugal) (1185–1223), König von Portugal
 Conan III. (Bretagne) (1095–1148), Herzog von Bretagne und Graf von Nantes
 Florens II. (Holland) (~1080–1122), Graf von Holland
 Folke der Dicke, schwedischer Adliger des 12. Jahrhunderts
 Heinrich I. (Navarra) (~1244–1274), König von Navarra
 Heinrich IV. (Mecklenburg) (1417–1477), Herzog zu Mecklenburg
 Humbert II. (Savoyen) (~1060–1103), Graf von Savoyen
 Johannes Komnenos der Dicke (vor 1167–1200/01), byzantinischer Usurpator
 Karl III. (Ostfrankenreich) (839–888), fränkischer König und römischer Kaiser
 Ludwig VI. (Frankreich) (1081–1137), König von Frankreich
 Peter II. (Zypern) (~1357–1382), König von Zypern
 Ptolemaios VIII. (~180–116 v. Chr.), altägyptischer Pharao (König) aus der Dynastie der Ptolemäer
 Roger Bernard I. (Foix) († 1188), Graf von Foix
 Wilken F. Dincklage, deutscher Musiker und Radiomoderator

Siehe auch:

 Liste aller Wikipediaartikel, deren Titel mit Der dicke beginnt